Никола́евск:

 Николаевск — город в Волгоградской области.
 Николаевск — название города Пугачёв до 1918 года, Саратовская область.
 Николаевск — название города Николаевск-на-Амуре до 1924 года, Хабаровский край.
 Николаевск — название города Костанай в 1893—1895 годах, Казахстан.
 Николаевск — поселение старообрядцев на Аляске, США.
 Николаевск — прежнее название посёлка Николаевский в Пермском крае.

Составная часть названия 
 Ново-Николаевск — название города Новосибирска до 1925 года.

См. также